Futterhaus steht für:
 ein Vogelhäuschen
 eine Scheune

Das Futterhaus steht für:
 Das Futterhaus, deutsches Zoofachhandelsunternehmen